La Prva savezna liga SFRJ 1962-1963, conosciuta semplicemente come Prva liga 1962-1963, fu la 34ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 17ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio del , al suo quinto titolo, terzo consecutivo. 

Dopo quattro stagioni a 12 squadre, è stato ripristinato il torneo a 14 partecipanti.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1963-1964
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata in Coppa delle Coppe 1963-1964
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1963-1964
      Retrocesse in Druga Liga 1963-1964

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1963 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1963-1964 : .Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1963-1964 : Velež, O.F.K.,  e Hajduk.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Stjepan Bobek)
Giocatori (presenze/reti)Vladica Kovačević (26/14)Milutin Šoškić (26/0) (portiere)Milan Galić (25/16)Fahrudin Jusufi (25/0)Velibor Vasović (24/2)Ljubomir Mihajlović (23/0)Milan Vukelić (18/2)Joakim Vislavski (16/7)Zvezdan Čebinac (16/0)Bora Milutinović (15/1)Velimir Sombolac (14/0)Mustafa Hasanagić (12/4)Anton Rudinski (8/6)Aleksandar Jončić (8/0)Ivan Rajić (6/1)Lazar Radović (5/2)Milorad Milutinović (5/0)Ilija Mitić (5/0)Dragomir Slišković (5/0)Branislav Mihajlović (4/1)Mane Bajić (4/0)Miodrag Petrović (3/1)Vladimir Petrović (3/0)Dragoslav Jovanović (2/0)Milan Damjanović (1/0)Zenun BrovinaDimitrije DavidovićPoljanJankulovskiMilanovićFonti: sportsport.ba, worldfootball.net e partizan.rs

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1962-1963
Kup Maršala Tita 1962-1963

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1963-1965 su historical-lineups
  Stagione 1962-1963 su eu-football.info
  Stagione 1962-1963 su HRnogomet
  Stagione 1962-1963 su sportsport.ba
  Le stagioni 1962-1968 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1963
Campionato jugoslavo di calcio